El término guaraní paraguayo puede referirse a:

 Guaraní (moneda), la moneda de curso legal actualmente en Paraguay, o
 Dialecto guaraní paraguayo, una variante del idioma guaraní hablado en el país.